|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2004 vond plaats van zondag 25 juli tot en met zondag 1 augustus 2004 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen, wegens gezondheidsproblemen (virus).

De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams bereikte de kwartfinale. Daarvoor moest zij verstek laten gaan, wegens een knie-ontsteking.

Het vierde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Russin Anastasia Myskina in twee sets. Davenport wist voor de tweede keer het toernooi van San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar 43e WTA-titel, de vijfde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Kim Clijsters en Ai Sugiyama had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Sugiyama speelde samen met Shinobu Asagoe – zij strandden in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast dertien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 42.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Originele website gearchiveerd op 2 augustus 2004
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

San Diego 2004
San Diego